Eighth Regiment Armory ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Eighth Regiment Armory (Illinois) in Chicago, NRHP-Nr. 86001096
 Eighth Regiment Armory (New York) in der Bronx, NRHP-Nr. 82001090